Phil Williams peut désigner :
 
  (1939-2003), scientifique gallois et homme politique du Plaid Cymru ;
 , membre de la Chambre des représentants de l'Alabama ;
  (1965-), membre du Sénat de l'Alabama ;
  (1974-), journaliste et présentateur de radio britannique ;
  (1977-), boxeur professionnel américain catégorie super-moyens ;
  (1958-), joueur de football anglais pour Chester City ;
  (1963-), joueur de football gallois ;
  (1964-), archidiacre de Nottingham.

Voir aussi